Wes O'Neill (né le  à Essex, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2000-2001 || Maroons Jr. de Chatham || WOHL ||51 ||6 ||9 ||15 ||50 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 || Maroons Jr. de Chatham || WOHL ||51 ||9 ||36 ||45 ||40 ||16 ||3 ||9 ||12 ||18
|-
|2002-2003 || Gamblers de Green Bay || USHL ||50 ||2 ||15 ||17 ||79 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || Fighting Irish de Notre Dame || NCAA ||39 ||2 ||10 ||12 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || Fighting Irish de Notre Dame || NCAA ||38 ||6 ||14 ||20 ||52 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Fighting Irish de Notre Dame || NCAA ||35 ||6 ||19 ||25 ||40 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2006-2007 || Fighting Irish de Notre Dame || NCAA ||42 ||3 ||18 ||21 ||40 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Monsters du lac Érié || LAH ||51 ||2 ||4 ||6 ||50 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Chiefs de Johnstown || ECHL ||6 ||0 ||1 ||1 ||2 ||6 ||0 ||0 ||0 ||8
|-
|2008-2009 || Monsters du lac Érié || LAH ||54 ||1 ||5 ||6 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Chiefs de Johnstown || ECHL ||6 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Avalanche du Colorado || LNH ||3 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Avalanche du Colorado || LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Monsters du lac Érié || LAH || 54|| 1|| 14|| 15|| 41|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH || 33|| 4|| 3|| 7|| 21|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011 || Wings de Kalamazoo || ECHL ||23 ||2 ||1 ||3 ||39 || 19|| 0|| 5|| 5|| 10
|-
|2011-2012 || Wings de Kalamazoo || ECHL ||29 ||0 ||2 ||2 ||48 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || Walleye de Toledo || ECHL ||65 ||11 ||21 ||32 ||70 ||6 ||0 ||0 ||0 ||6
|-
|2012-2013 || Bruins de Providence || LAH || 2|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013|| Aeros de Houston || LAH || 5|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -

| 5 ||0 ||0 ||0 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en mars 1986
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Islanders de New York
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Joueur des Monsters du lac Érié
Joueur des Chiefs de Johnstown
Joueur des Wings de Kalamazoo (ECHL)
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur du Walleye de Toledo
Joueur des Bruins de Providence
Joueur des Aeros de Houston (LAH)
Défenseur de hockey sur glace